„Елегия“ e стихотворение от Христо Ботев, публикувано за първи път във вестник „Свобода“ на 8 август 1870 г.

Произведения на Христо Ботев
,,Елегия” засяга проблемите за поражението от робството, търпението, борбата и свободата.